Друде, Оскар — немецкий ботаник.
 Друде, Пауль Карл Людвиг — немецкий физик, автор теории, описывающей движение электронов в металле.

Топонимы:
 Друде  — кратер на обратной стороне Луны.